Суни:
 Суни () — коммуна в Италии в регионе Сардиния.
 Суни () — мелкий вид полорогих из трибы карликовых антилоп.
 Суни — национальный парк в Перу.

 Персоналии
 Суни, Вальтер Эмильевич (1909—1979) — актёр и режиссёр Национального театра Карелии, заслуженный деятель искусств РСФСР и Карельской АССР, лауреат Государственной премии СССР.
 Суни, Ирма Эмильевна (1920—2009) — советская актриса кукольного театра, народная артистка РСФСР.
 Суни, Лев Вальтерович (1932—2022) — историк, заслуженный деятель науки Карельской АССР (1982).
 Рональд Суни (род. 1940) — американский историк армянского происхождения, профессор политологии, главный редактор «Кембриджской истории России».
 Tuomo Suni — финский скрипач.
 Janne Suni — финский демосценист.
 Сунита «Суни» Лин Уильямс () (род. 1965) — офицер ВМС США, астронавт NASA.

См. также 
 Сюни